Bölcs Frigyes (Friedrich der Weise) melléknévvel illették az alábbi német fejedelmeket

 Frigyes bajor herceg (1339–1393), II. István herceg fia, 1375–1393 között Bajorország hercege
 III. Frigyes szász választófejedelem (1463–1525), Ernő választófejedelem fia, 1486–1525 között Szászország választófejedelme, Luther Márton támogatója és védelmezője

 II. Frigyes pfalzi választófejedelem (1482–1556), I. (Őszinte) Fülöp választófejedelem fia, 1544–1556 között a Rajnai Palotagrófság grófja, Pfalz választófejedelme